Kovács Dániel
 Kovács Dániel (1862–1917) református kollégiumi tanár
 Kovács Dániel (1863–?) tanár
 Kovács Dániel (1943) szobrász
 Kovács Dániel (1978) rendező
 Kovács Dániel (1983) művészettörténész, a hg.hu volt főszerkesztője
 Kovács Dániel (1990) labdarúgó
 Kovács Dániel (1994) labdarúgó kapus

hasonló néven
 Kovács Dániel Gábor (1981) író
 Kovács D. Dániel (1986) színházrendező

Kováts Dániel
 Kováts Dániel (1929) egyetemi tanár, irodalmár, helytörténész
 Kováts Dániel (1990) színész, szinkronszínész